Il existe des localités différentes du nom de Bertrange :
 Bertrange, une commune française de la Moselle ;
 Bertrange, une commune du Luxembourg.